Чемпионат Исландии по футболу 1928 стал 17-м розыгрышем чемпионата страны. Чемпионский титул завоевал «Рейкьявик» в 5-й раз в своей истории.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Исландии на сайте rsssf.com

Чемпионат Исландии по футболу
1928 год в Исландии
Футбол в Европе в 1928 году